Вентоса-де-ла-Куэста () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Медина. Занимает площадь 15 км². Население — 141 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 35 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 * 
 El señorío de Berruguete

Муниципалитеты Вальядолида